Soames ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Soames (1920–1987), britischer Politiker
 Mary Soames (1922–2014), britische Autorin und Tochter Winston Churchills, Frau Christophers
 Nicholas Soames (* 1948), britischer Politiker (Conservative Party)
 Richard Soames († 2014), britischer Filmfinanzier
 Scott Soames (* 1945), US-amerikanischer Philosophieprofessor

Soames bezeichnet:
 Enoch Soames, Titel einer Kurzgeschichte von Max Beerbohm
 Soames (Automarke), ehemalige britische Automarke